Andersson var den 31 december 2019 Sveriges vanligaste efternamn, om man räknar med alla stavningsvarianter. Följande antal personer uppges för stavningsvarianterna
 Andersson 227 036
 Anderson 1 043
 Anderzon 153
 Andersohn 22
 Anderszon 5
 Andherson 2
Lägger man till 3 personer med annan stavning, får man 228 264 personer, som är det antal som Statistiska Centralbyrån uppger. Under 2012 passerade Andersson Johansson som Sveriges vanligaste efternamn.

Namnet Andersson var ursprungligen, liksom de flesta sonnamn, ett patronymikon. Det betyder bokstavligen Anders son.

Personer med efternamnet Andersson eller med varianter av detta namn

A
 Abel Andersson (1887–1964), lantbrukare och politiker, socialdemokrat
 Adam Andersson (född 1996), fotbollsspelare
 Adolf Andersson (1890–1977), arkitekt
 Agnes Anderson (1891–1980), skulptör och bildkonstnär
 Agneta Andersson (född 1961), kanotist
 Agneta Andersson (konstnär) (född 1958), svensk-samisk konstnär och konstpedagog
 Aimo Andersson (1911–1963), finländsk sångare
 Aksel Andersson (1851–1923), biblioteksman
 Albert Andersson, flera personer
 Albert Andersson (båtkonstruktör) (1853–1926)
 Albert Andersson (idrottsman) (1902–1977), friidrottare, häcklöpare och gymnast
 Albert Andersson (ingenjör) (1885–1947), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Albert Andersson (missionär) (1865–1915)
 Albert Andersson (politiker) (1878–1962), hemmansägare och politiker, bondeförbundare
 Albin Andersson (1873–1949), lantbrukare, bankkamrer och politiker, bondeförbundare
 Alex Timossi Andersson (född 2001), fotbollsspelare
 Alexander Anderson, flera personer
 Alexander Andersson (överste) (död cirka 1669), svensk officer av skotskt ursprung
 Alexander Andersson (född 1985), fotbollsspelare (även kallad Nutt)
 Alexander Anderson (illustratör) (1775–1870), amerikansk illustratör
 Alexander Anderson (matematiker) (1582–omkring 1620), skotsk matematiker
 Alexander O. Anderson (1794–1869), amerikansk politiker, demokrat, senator för Tennessee
 Alf Andersson (1899–1983), sulfitarbetare och politiker, socialdemokrat
 Alfred Andersson, flera personer
 Alfred Andersson (målare) (1848–1906)
 Alfred Andersson i Bussjö (1881–1951), lantbrukare och politiker, socialdemokrat
 Alfred Andersson i Fallsberg (1865–1950), lantbrukare och politiker, liberal 
 Alfred Andersson i Munka-Ljungby (1886–1968), tegelbruksarbetare och politiker, socialdemokrat
 Alfredo Anderson (född 1978), panamansk fotbollsspelare
 Algot Andersson (1904–1992), skolledare och politiker, socialdemokrat
 Allan Andersson, flera personer
 Allan Andersson (konstnär) (1904–1979), målare, tecknare och författare
 Allan Andersson (möbelarkitekt)(1909–1989)
 Allan Andersson (politiker) (1886–1966), småbrukare och politiker, socialdemokrat
 Alma Andersson (1903–1989), konstnär
 Altsar Per Andersson (1797–1857), bonde, nämndeman och porträtt-tecknare
 Alvar Andersson, flera personer
 Alvar Andersson (politiker) (1913–1999), politiker, centerpartist
 Alvar Andersson (möbelarkitekt) (1903–1976), möbelarkitekt
 Amanda Andersson (1832–1906), konstnär
 Amos Anderson (1878–1961), finländsk tidningsman, bergsråd och politiker i Svenska folkpartiet
 Anders Andersson, flera personer
 Anders Andersson (affärsman) (1859–1929)
 Anders Andersson (bonadsmålare) (1782–1865), bonadsmålare och kyrkvärd
 Anders Andersson (fotbollsspelare) (född 1974)
 Anders Andersson (ingenjör) (1898–1993), stadsingenjör
 Anders Andersson (journalist) (född 1945), chefredaktör på "Driva eget"
 Anders Andersson (komiker) (född 1972)
 Anders Andersson (kristdemokrat) (född 1955), politiker
 Anders Anderson (läkare) (1822–1892), läkare och skald
 Anders Andersson (politiker, 1878–1944), socialdemokrat
 Anders Andersson (skådespelare) (född 1952)
 Anders Anderson (skytt) (1875–1945)
 Anders Andersson (sångare) (född 1954), operasångare, tenor och pedagog
 Anders Andersson i Backgården (1842–1913), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Björkhyttan (1814–1893), lantbrukare och politiker
 Anders Andersson i Greby (1820–1894), lantbrukare och politiker
 Anders Andersson i Hakarp (1834–1924), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Intagan (1825–1908), lantbrukare och politiker
 Anders Andersson i Källtorp (1820–1894), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Lund (1844–1910), lantbrukare och politiker
 Anders Andersson i Markaryd (1871–1961), fattigvårdskonsulent och politiker, socialdemokrat
 Anders Andersson i Nyckelby (1825–1892), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Olsbenning (1859–1930), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Smedbyn (1823–1886), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Torp (1826–1899), hemmansägare och politiker
 Anders Andersson i Valla-Sörgården (1786–1871), gästgivare och politiker
 Anders "Acka" Andersson (1937–1989), ishockeyspelare
 Anders Gustaf Anderson (1780–1833), miniatyrmålare
 Anders Johan Andersson (1899–1987), flygplanskonstruktör
 Anders Peter Andersson (1824–1904), hemmansägare och politiker
 Andrea Anderson (född 1977), amerikansk friidrottare, kortdistanslöpare
 Andreas Andersson flera personer
 Andreas Andersson (född 1974), fotbollsspelare
 Andreas Andersson (fotbollsspelare född 1991)
 Andreas Andersson (ishockeymålvakt) (född 1979)
 Andreas Andersson (skådespelare) (född 1974)
 Andreas Andersson i Gisselås (1884–1974), hemmansägare och politiker, högerman
 Andreas Andersson i Mosserudstorp (1814–1884), hemmansägare och politiker
 Anita Andersson (kristen sångare) (född 1946)
 Anita Andersson (simmare) (född 1935)
 Anita Andersson (socionom) (född 1940)
 Anna Andersson, flera personer
 Anna Anderson (1896–1984), påstod sig vara ryska storfurstinnan Anastasia
 Anna Andersson (författare) (född 1980), författare och illustratör
 Anna Andersson (ishockeyspelare) (född 1982)
 Anna Andersson (konstnär) (1884–1944)
 Anna Lisa Andersson (1873–1958), journalist
 Anna-Carin Andersson (född 1976), filmregissör
 Anna Wohlin Andersson (1928–1989), politiker, centerpartist
 Annica Andersson (född 1957), författare
 Annica Andersson (författare) (född 1957)
 Annika Andersson (född 1968), komiker och skådespelare
 Anselm Anderson (1902–1987), konstnär
 Anthony Anderson (född 1970), amerikansk skådespelare
 Anton Andersson (född 1981), friidrottare, tresteg
 Anton Andersson (fotbollsspelare) (född 1987)
 Arne Andersson, flera personer
 Arne Anderson, (född 1930), konstnär
 Arne Andersson (fotbollsspelare) (1921–2003)
 Arne Andersson (född 1933), konstnär
 Arne Andersson (idrottare) (1917–2009), medeldistanslöpare, folkskollärare
 Arne Andersson (kompositör) (född 1924)
 Arne Andersson (konstnär) (1915–1982)
 Arne Andersson (moderat politiker) (1928–2001), lantbrukare och politiker, moderat
 Arne Andersson (skådespelare) (född 1944)
 Arne Andersson (sångare) (1920–2003), skådespelare och operasångare
 Aron Andersson, flera personer
 Aron Anderson (född 1988), äventyrare och atlet
 Aron Andersson (finansman) (1861–1959)
 Aron Andersson (konsthistoriker) (1919–1984)
 Aron Andersson (missionär) (1901–1985)
 Arthur Anderson (affärsman) (1792–1868), skotsk affärsman och filantrop
 Arthur Andersson (1888–1980), konstnär
 Artur Andersson (1912–1997), politiker, centerpartist
 Arvid Andersson, flera personer
 Arvid Andersson (atlet) (1873–1954), professionell atlet, den ursprunglige "Starke Arvid"
 Arvid Andersson (dragkampare) (1881–1956), OS-medaljör 1912
 Arvid Andersson (gymnast) (1896–1992), OS-medaljör 1920
 Arvid Andersson (konstnär) (född 1934)
 Arvid Andersson (socialdemokrat) (1900–1973), småbrukare och politiker
 Arvid Andersson (tyngdlyftare) (1919–2011), världsmästare, "Starke Arvid"
 Asta Andersson (1905–1997), konstnär
 August Andersson, flera personer
 August Andersson (missionär) (1860–1944), missionär i Alaska för Svenska Missionsförbundet
 August Andersson (musiker) (1850–1931), musiker och evangelist
 August Anderson i Västanå (1817–1883), lantbrukare och politiker
 Augusta Andersson (1857–1938), restaurangägare
 Axel Andersson, flera personer
 Axel Anderson (1897–1958), konstnär
 Axel Andersson (friidrottare) (1887–1951), medeldistanslöpare
 Axel Andersson (ingenjör) (1868–1953), skeppsbyggare
 Axel Andersson (konstnär) (1886–1956), tecknare och animatör
 Axel Andersson (missionsföreståndare) (1879–1959), verksam inom Svenska Missionsförbundet
 Axel Andersson (skulptör) (1890–1956), skulptör, Morup
 Axel Andersson i Kroken (1864–1947), lantbrukare och politiker, frisinnad
 Axel Andersson i Örnsköldsvik (1899–1981), publicist och politiker, folkpartist
 Axel Andersson i Österfärnebo (1897–1979), hemmansägare och politiker, centerpartist
 Axel Andersson (född 1933) (född 1933), politiker, socialdemokrat

 A. Aimo
 Aina Erlander
 Ason

B
 B Robert Andersson (född 1974), terapeut, författare och föreläsare
 B. Tommy Andersson (född 1964), dirigent och tonsättare
 Back Erik Andersson (1778–1847), dalmålare
 Back Olof Andersson (1767–1820), dalmålare
 Barbro Andersson, flera personer
  Barbro Andersson (konstnär) (född 1948), målare och grafiker
 Barbro Andersson (översättare) (1937–2021), översättare
 Barbro Andersson Öhrn (född 1945), politiker, socialdemokrat
 Ben Andersson (1898–1983), skulptör
 Benedict Anderson (född 1936), irländsk-amerikansk socialantropolog och statsvetare
 Benjamin Anderson (1886–1949), amerikansk nationalekonom och bankman
 Bengt Andersson, flera personer
 Bengt Andersson (1795–1853), handlare och politiker
 Bengt Andersson (bildningskonsulent) (1922–1997)
 Bengt Andersson (dansare) (1933–1977)
 Bengt Andersson (fotbollsspelare) (född 1966), målvakt
 Bengt Andersson (fysiolog) (1923–2004)
 Bengt Andersson (gevärsskytt) (född 1966) 
 Bengt Andersson (kanotist) (född 1961)
 Bengt Andersson (militär) (född 1955), generalmajor
 Bengt Andersson (regissör) (född 1956), regissör, mimare och konstnärlig ledare
 Bengt Andersson (skådespelare) (1922–2007)
 Bengt Andersson Råssbyn (1931–2008), jazzmusiker och konstnär
 Bengt Cidden Andersson (1948–2013), poet
 Bengt G. Andersson (född 1938), revisor och politiker, nydemokrat
 Bengt Lennart Andersson (1924–2016), konstnär
 Bengt-Åke Andersson (född 1940), trombonist, kompositör och arrangör
Benny Andersson (född 1946), musiker och låtskrivare
Benny Andersson (ishockeyspelare) (född 1949)
Bernt Andersson (musiker) (född 1950)
Bernt-Olov Andersson (född 1947), författare, dramatiker och kulturjournalist
 Berth Anderson (född 1935), lärare, frälsningsofficer, sångförfattare 
 Bertil Andersson, flera personer
 Bertil Andersson (1921–1969), konstnär
 Bertil Andersson (biokemist) (född 1948), biokemist, professor och akademisk ledare
 Bertil Andersson (fotbollsspelare) (född 1948)
 Bertil Andersson (friidrottare) (1914–1990), medeldistanslöpare
 Bertil Andersson (född 1924), grafiker
 Bertil Andersson (konstnär) (1923–1990)
 Bertil Andersson (politiker) (1897–1975), lantarbetare och politiker, socialdemokrat
 Bertil "Jompa" Andersson (1929–2009), fotbolls- och ishockeyspelare
 Bertil "Smen" Andersson (1928–2008), fotbollsspelare
Bettan Andersson (född 1964), boxare och opinionsbildare
Bibi Andersson (1935–2019), skådespelare
 Bill Anderson (sångare) (född 1937), amerikansk countrysångare, sångförfattare och tv-personlighet
Birger Andersson, flera personer
 Birger Andersson (centerpartist) (född 1933), politiker
 Birger Andersson (socialdemokrat) (1901–1985), redaktör och politiker
 Birger Andersson (tennisspelare) (född 1951)
Birgitta Andersson (född 1933), skådespelare
Bisse Andersson (1928–2013), dansare
 Bitte Andersson (född 1981), serieskapare, illustratör och regissör
Bjarne Andersson (1940–2004), längdskidåkare
Björn Andersson, flera personer
 Björn Andersson (fotbollsspelare född 1951)
 Björn Andersson (fotbollsspelare född 1982)
 Björn Andersson (fotograf) (född 1961)
 Björn Anderson (militär) (född 1945)
 Björn Andersson (politiker) (född 1970), jurist och politiker, socialdemokrat
 Björn Andersson (skådespelare) (född 1949)
 Björn Andersson (triathlon) (född 1979), triathlet
 Björn Anderson (ämbetsman) (född 1958), jurist och ämbetsman
 Björn "Lurch" Andersson (född 1950), handbollsspelare
 Björn A. Ling, tidigare Björn Andersson, bandyspelare och skådespelare från Karlstad
Bo Andersson, flera personer
 Bo Andersson (finlandssvensk skådespelare) (1937–2020)
 Bo Andersson (fysiker) (1937–2002), teoretisk fysiker
 Bo Andersson (född 1968), fotbollsspelare och idrottsledare 
 Bo Andersson (född på Alnö), fotbollsspelare
 Bo Andersson (företagsledare) (född 1955)
 Bo Andersson (konstnär) (1932–2003)
 Bo Andersson (militär) (född 1950)
 Bo G. Andersson, flera personer
 Bo G. Andersson (journalist) (född 1953), journalist och författare
 Bo G. Andersson (skådespelare) (född 1946)
 Bo Inge Andersson (född 1949), journalist och germanist 
 Bob Anderson (1931–1967), brittisk racerförare
 Bobban Andersson (född 1951), handbollsspelare
 Bosse Andersson, flera personer
 Bosse Andersson (författare) (född 1945), tv-dramatiker, manusförfattare
 Bosse Andersson (journalist) (född 1955)
 Bosse Andersson (kristen sångare) (född 1947), kristen countrysångare
 Bosse Andersson (musiker) (född 1944)
 Bosse "Bildoktorn" Andersson (född 1953), programledare, bilmekaniker, författare och föredragshållare
 Brad Anderson (född 1964), amerikansk regissör
 Brett Anderson (född 1967), brittisk sångare och musiker
 Brett Anderson (basebollspelare) (född 1988), amerikansk basebollspelare
Brett Anderson (musiker) (född 1979), amerikansk sångerska
 Brita Andersson, flera personer
 Brita Andersson (konstnär, 1913–2002)
 Brita Andersson (konstnär, 1918–1979)
 Brita Andersson (konstnär, 1925–2010)
Britt-Marie Andersson (född 1955), basketbollspelare
Britta Lena Andersson (1824–1904), klok gumma
 Broncho Billy Anderson (1882–1971), skådespelare, regissör och producent
Bror Andersson (1879–1968), ingenjör
Bärra Andersson (född 1951), slöjdlärare och komiker 
Börje Andersson (1930–1994), politiker, socialdemokrat, försvarsminister
Börje Andersson (båtbyggare) (född 1937)

C
 C. Elmer Anderson (1912–1998), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Minnesota
 Caj Andersson (1927–2018), journalist
 Caj-Åke Andersson (född 1940), handbollstränare, idrottsledare, politiker, folkpartist
 Cajsa Andersson (född 1993), fotbollsmålvakt
 Caleb J. Anderson (1910–1996), politisk journalist, socialdemokrat
 Calle Andersson (född 1994), ishockeyspelare
 Camilla Andersson (född 1968), sångerska
 Carina Andersson (född 1957), höjdhoppare
 Carl Andersson, flera personer
 Carl Andersson (1888–1952), konstnär
 Carl Anderson (1945–2004), amerikansk soul- och musikalartist
 Carl Andersson (arkitekt) (1826–1888) svensk-rysk arkitekt
 Carl Andersson (kompositör) (1916–1984)
 Carl Andersson (skulptör) (1859–1928)
 Carl Andersson i Björnlunda (1832–1918), hemmansägare och politiker
 Carl Andersson i Hamra (1832–1906), lantbrukare och politiker
 Carl Andersson i Malmö (1841–1907), boktryckare och politiker
 Carl Andersson i Vallby (1827–1898), hemmansägare och politiker
 Carl Andersson i Vaxholm (1830–1901), fängelsemissionär
 Carl Albert Anderson (1899–1968), direktör och politiker, socialdemokrat
 Carl Christoffer Andersson (1800–1863), kopparstickare, gravör och tecknare
 Carl D. Anderson (1905–1991), amerikansk experimentalfysiker, nobelpristagare
 Carl E. Andersson (1892–1958), fiskebonde, uppfinnare och fotograf
 Carl Edvard Andersson (1900–1973), halländsk gåramålare
 Carl Erland Andersson (född 1953), författare, poet och kulturskribent
 Carl Fredrik Andersson (1844–1923), stadsbyggmästare 
 Carl Sixten Andersson (1875–1958), gymnastikledare
 Carl-Einar Andersson (1925–1975), konstnär
 Carl-Johan Andersson (handbollsspelare) (född 1978)
 Carl-Oscar Andersson (född 1992), fotbollsspelare
 Casper Andersson (1843–1895), läkare
 Catarina Andersson (född 1977), kulstötare
 Catrin Andersson (född 1974), konstnär
 Cecilia Andersson (född 1982), ishockeyspelare
 Charles Andersson (1827–1867), svenskengelsk afrikaresenär och naturforskare
 Charles Anderson (född 1985), kamerunsk fotbollsspelare
 Charles Anderson (politiker) (1814–1895), amerikansk politiker, whigpartist senare republikan, guvernör i Ohio
 Chatarina Andersson-Gunnarsson (född 1949), konstnär
 Chris Anderson (född 1961), amerikansk journalist och redaktör
 Christian Andersson (född 1973), konstnär
 Christian-Pontus Andersson (född 1977), keramiker och skulptör
 Christina Andersson (född 1936), finländsk barnboksförfattare, illustratör och keramiker
 Christina Andersson (skådespelare) (född 1945)
 Christina Rundqvist Andersson (1940–2018), skulptör och grafiker
 Christoffer Andersson (född 1978), fotbollsspelare och tränare
 Christoph Andersson (född 1956), journalist
 Claes Andersson (1937–2019), finländsk författare, psykiater och politiker
 Clayton C. Anderson (född 1959), amerikansk astronaut
 Clinton Anderson (1895–1975), amerikansk politiker, demokrat, senator för New Mexico 
 Clive Anderson (född 1952), brittisk advokat, författare och programledare
 Conny Andersson, flera personer
 Conny Andersson (fotbollsspelare) (född 1945)
 Conny Andersson (racerförare) (född 1939)
 Conny Andersson (skådespelare) (född 1974), skådespelare och teaterregissör
 Corey Anderson (född 1989), amerikansk MMA-utövare
 Craig Anderson (basebollspelare) (född 1980), australisk basebollspelare
 Craig Anderson (ishockeymålvakt) (född 1981), amerikansk ishockeymålvakt
 Curt Andersson (född 1940), författare, forskare och konsult

D

 Dag Andersson (född 1973), mimare, skådespelare och regissör
 Dan Andersson, flera personer
 Dan Andersson (1888–1920), författare och poet
 Dan Andersson (ekonom) (född 1948)
 Dan Andersson (kompositör) (född 1967) kompositör av teater- och filmmusik
 Dan I. Andersson (född 1957), bakteriolog
 Dan Viktor Andersson (född 1977), artist, låtskrivare och konstnär
 Daniel Andersson, flera personer
 Daniel Andersson (bandyspelare) (född 1983)
 Daniel Andersson (fotbollsspelare född 1972)
 Daniel Andersson (fotbollsspelare född 1977)
 Daniel Andersson (politiker) (född 1986), socialdemokrat
 David Andersson, flera personer
 David Anderson (roddare) (född 1932), australisk roddare
 David Anderson (född 1983), amerikansk fotbollsspelare
 David Andersson (författare) (född 1972), författare och skribent
 David Andersson (orienterare) (född 1981)
 David Andersson (skridskoåkare) (född 1994)
 Dedé Anderson (född 1980), brasiliansk fotbollsspelare
 Deve Andersson (1896–1978), skräddare, konstnär och författare
 Dick Andersson (född 1963), ishockeymålvakt
 Didric Andersson (född 1991), fotbollsspelare
 Djos Per Andersson (1814–1849), avrättad för mord
 Don L. Anderson (1933–2014), amerikansk geofysiker
 Donald Anderson (född 1939), brittisk politiker, labour

E

 Ebba Andersson (född 1997), längdskidåkare
 Ebon Andersson (1896–1969), bibliotekarie och politiker, högerpartist
 Eddie ”Rochester” Anderson (1905–1977), amerikansk skådespelare och underhållare
 Eddy Andersson (1913–1976), brottare och skådespelare
 Edgar P Andersson (1895–1990), svensk barnboksförfattare
 Edgar Shannon Anderson (1897–1969), amerikansk botanist, taxonom
 Edith Andersson (1902–1976), skådespelare
 Edoff Andersson (1892–1934), politiker, Kilbomskommunist
 Edor Anderson (1859–1939), lantbrukare och politiker, liberal
 Edvard Andersson, flera personer
 Edvard Anderson (1865–1936), grosshandlare och mecenat
 Edvard Andersson (1856–1930), lantbrukare och politiker
 Edward Andersson (1933–2012), finländsk jurist, professor i offentlig rätt
 Edward Anderzon (född 1972), riksspelman
 Edvard Andersson (konstnär) (1891–1967), målare, tecknare och teckningslärare
 Edward Frederick Anderson (1932–2001), amerikansk botaniker
 Einar Andersson (1909–1989), operasångare, tenor
 Einar Andersson (fotograf) (1926–2017), hästsportsfotograf
 Einar Andersson (politiker) (1895–1984), socialdemokrat
 Ekor Anders Andersson (1898–1983), riksspelman
 Elias Andersson (född 1996), fotbollsspelare
 Elis Andersson, flera personer
 Elis Andersson (journalist) (1888–1967), litteratur- och teaterkritiker
 Elis Andersson (politiker) (1931–2020), centerpartist
 Ellen Kitok-Andersson (1932–2008), samisk konsthantverkare
 Elof Andersson (1873–1940), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Elon Andersson (1891–1954), publicist, politiker och landshövding, folkpartist
 Elsa Andersson, flera personer 
 Elsa Anderson (1884–1937), konditor
 Elsa Andersson (flygpionjär) (1897–1922), flygpionjär och fallskärmshoppare
 Elsa Andersson (konstnär) (1915–1996)
 Elsa Andersson (simhoppare) (1894–1994)
 Elving Andersson (född 1953), politiker, centerpartist
 Emil Andersson, flera personer
 Emil Andersson (bordtennisspelare) (född 1994), handikappidrottare
 Emil Andersson (fotbollsspelare) (född 1990)
 Emil Andersson (fotbollsspelare född 1990)
 Emil Andersson (friidrottare) (aktiv 1903–1904), kortdistanslöpare
 Emil Andersson (högerpolitiker) (1877–1958), handelsman
 Emil Andersson (socialdemokrat) (1876–1948), hemmansägare och politiker
 Emelie Andersson (född 1996), fotbollsspelare
 Emőke Andersson Lipcsey (född 1957) ungersk-svensk författare, översättare och journalist
Erik Andersson, flera personer
 Erik Andersson (död 1563), prost, Jämtlands reformator
 Erik Andersson (arkitekt) (1914–1985)
 Erik Andersson (fotbollsspelare) (född 1997)
 Erik Andersson (friidrottare) (1921–2002), mångkampare
 Erik Andersson (författare) (född 1962), författare och översättare
 Erik Andersson (ingenjör) (1854–1911)
 Erik Andersson (ishockeyspelare) (född 1982)
 Erik Andersson (ishockeyspelare född 1971)
 Erik Andersson (ishockeyspelare född 1994)
 Eric Andersson (kompositör) (1904–1974), kapellmästare och ackompanjatör
 Erik Andersson (lingvist) (född 1948), finländsk grammatikforskare och diktare, professor
 Erik Andersson (militär) (född 1957)
 Erik Andersson (moderat) (född 1974), pilitiker
 Erik Andersson (musiker) (1914–1986), kompositör, sångare, jazzmusiker med artistnamnet "Eric Conrad"
 Erik Andersson (simmare) (född 1984)
 Erik Andersson (vattenpolospelare) (1896–1985)
 Erik Andersson i Basterås (1819–1893), fabriksägare och politiker
 Erik Anderson i Hägelåkra (1870–1956), lantbrukare och politiker
 Erik Andersson i Uppsala (1837–1906), lanthandlare och politiker
 Ernst Andersson, flera personer
 Ernst Andersson (fotbollsspelare) (1909–1989)
 Ernst Andersson (skogsindustriledare) (1867–1950)
 Ernst Andersson-Rickne (1920–1998), friidrottare, långdistanslöpare
 Ernst Hilding Andersson (1909–2007), flaggmaskinist, dömd för spionage
 Erwin Andersson (1928–1983), konstnär
 Ester Andersson (1896–1962), tidningsförsäljare, "Ester i Brunnsparken"
 Eva Andersson, flera personer
 Eva Andersson (fotbollsspelare) (född 1963)
 Eva Andersson (konstnär) (1907–1954), porträttmålare och bokillustratör 
 Eva Andersson (modell), fröken Sverige 1980
 Ewert Andersson (1920–2011), konstnär

 Emilia Ramboldt
 Emma Knyckare
 Emma Zetterberg

F
 Felix Andersson, programledare och diskjockey
 Fergus Anderson (1909–1956), brittisk roadracingförare
 Flipper Anderson (född 1965), amerikansk fotbollsspelare
 Folke Andersson, flera personer
 Folke Anderson (1903–1968), företagsledare inom fruktbranschen
 Folke Andersson (friidrottare) (1908–1979), diskuskastare
 Folke Andersson (politiker) (1829–1916)
 Folke Andersson (skulptör) (1910–1982)
 Folke Andersson (sångare) (1892–1988), opera- och konsertsångare, tenor
 Folke "Göken" Andersson (1902–1976), kompositör, orkesterledare, jazzmusiker
 Forrest H. Anderson (1913–1989), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Montana
 Frank Andersson (1956–2018), brottare
 Frank Andersson (politiker) (född 1955), kommunalpolitiker, socialdemokrat
 Frans Albert Anderson (1831–1923), politiker och ämbetsman
 Fred Andersson (1921–1989), konstnär
 Fredrik Andersson, flera personer
 Fredric Andersson (född 1988), ishockeyspelare
 Fredrik Anderson (1891–1977), regissör och filmdirektör
 Fredrik Andersson (fotbollsmålvakt) (född 1988)
 Fredrik Andersson (ishockeymålvakt) (född 1968)
 Fredrik Andersson (komiker) (född 1978)
 Fredrik Andersson (låtskrivare) (född 1973), låtskrivare och musikproducent
 Fredrik Anderson (politiker) (1842–1906), kommunalpolitiker och pedagog
 Fredrik Andersson i Saleby (1832–1902), hemmansägare och politiker
 Fredrik Andersson Hed (1972–2021), golfspelare
 Frida Andersson (född 1983), fotbollsspelare
 Fridolf Andersson (1888–1949), finländsk musiker, organist och körledare
 Fritiof Andersson, fiktiv gestalt skapad av Evert Taube

 Frans Wahlström

G
 G.G. Anderson (född 1949), tysk artist
 Gammelbo-Lars Andersson (1820–1907), fiolspelman
 Gary Anderson, flera personer
 Gary Anderson (cyklist) (född 1967), nyzeeländsk tävlingscyklist
 Gary Anderson (skytt) (född 1939), amerikansk sportskytt
 Georg Andersson, flera personer
 Georg Andersson (1900–1948), konstnär
 Georg Andersson (1902–1969), konstnär
 Georg Andersson (politiker) (född 1936), minister, landshövding, socialdemokrat
 Georg Andersson (psalmförfattare) (1922–1997)
George Edward Anderson (1860–1928), amerikansk fotograf
George William Anderson (1791–1857), angloindisk ämbetsman
Gerd Andersson (född 1932), balettdansös och skådespelare
 Gerhard Andersson (född 1977), fotbollsmålvakt
 Gerhard Andersson (forskare) (född 1966), professor i klinisk psykologi
 Gert-Inge Andersson (född 1950), region- och kommunalpolitiker, socialdemokrat
 Gillian Anderson (född 1968), amerikansk skådespelare
 Gillis Andersson (1912–1988), fotbollsspelare
 Gisela Andersson (född 1929), författare
 Glenn Anderson (född 1960), kanadensisk ishockeyspelare
 Glenn Lauritz Andersson (född 1965), författare
 Graf Olof Andersson (1829–1873), predikant
 Greger Andersson (1952–2012), musikvetare, professor
 Gudrun Anderson (1931–2010), sångtextförfattare och vävlärare
 Gulis Erik Andersson (1885–1961), kompositör och fiolspelman
 Gun Andersson (född 1941), managementkonsult
 Gun-Britt Andersson (född 1942), nationalekonom och ämbetsman
 Gunder Andersson (född 1943), författare och journalist
 Gunder Andersson (konstnär) (1940–1990)
 Gunilla Andersson (född 1975), ishockeyspelare
 Gunilla Andersson (skådespelare) (född 1958)
 Gunilla Andersson Stampes (född 1975), ishockeyspelare
 Gunnar Andersson, flera personer
 Gunnar Andersson (boxare) (1908–1971), boxare och brandman
 Gunnar Andersson (fackföreningsledare) (1890–1946)
 Gunnar Andersson (flygare) (1923–1974), fjällflygare
 Gunnar Andersson (fotbollsspelare) (1928–1969) 
 Gunnar Andersson (ishockeyspelare) (född 1944)
 Gunnar Andersson (musiker) (1901–1970)
 Gunnar Andersson (politiker) (1896–1956)
 Gunnar Andersson (rallyförare) (1927–2009)
 Gunnar Andersson i Djursholm (1865–1928), geograf, botaniker, professor och politiker, liberal
 Gunnar Andersson i Gustavsberg (1905–1959), arbetsförmedlare och politiker, socialdemokrat
 Gunnar Andersson i Rossvik (1901–1964), agronom och politiker, högerman
 Gunnar W. Andersson (1889–1960), industriman
 Gunvor Andersson (1909–1992) finländsk-svensk konstnär
 Gustaf Andersson, flera personer
 Gustav Andersson, senare Hemming (född 1972), politiker
 Gustaf Andersson (fotbollsspelare) (född 1974)
 Gustaf Andersson (orgelbyggare) (1797–1872), musiker och orgelbyggare
 Gustaf Andersson (sjukkassedirektör) (1895–1958), sjukkassedirektör, landshövding och politiker, socialdemokrat
 Gustaf Andersson (skolman) (1812–1864), lektor och urkundsutgivare
 Gustaf Andersson (skridskoåkare) (1903–1986)
 Gustaf Anderson i Himmelsby (1835–1907), hemmansägare och politiker
 Gustaf Andersson i Kolstad (1840–1913), godsägare och politiker
 Gustaf Andersson i Källstad (1816–1899), lantbrukare och politiker
 Gustav Andersson i Löbbo (1890–1962), hemmansägare, politiker, centerpartist
 Gustaf Andersson i Rasjön (1884–1961), politiker, folkpartist, partiledare, statsråd och landshövding
 Gustaf Andersson i Sollebrunn (1822–1888), hemmansägare och politiker
 Gustaf Andersson i Sundsvall (1853–1914), jurist och politiker
 Gustaf Axel Anderson (1886–1956), tecknare och animatör
 Gyris Anders Andersson (1822–1909), målare och fiolspelman
 Göran Andersson, flera personer
 Göran Andersson (fysiker) (född 1951), elektrotekniker och fysiker
 Göran Andersson (keramiker) (1935–1989), keramiker och scenograf
 Göran Andersson (militär) (född 1942)
 Göran Andersson (seglare) (1939–2020), olympisk seglare
 Göran Andersson (seglare född 1956) (född 1956), olympisk seglare
 Gössa Anders Andersson (1878–1963), fiolspelman
Gösta Andersson, flera personer
 Gösta Andersson (brottare) (1917–1975)
 Gösta Andersson (centerpartist) (född 1935), politiker
 Gösta Andersson (längdåkare) (1918–1979) 
 Gösta Andersson i Luleå (1913–1993). ombudsman och politiker, vänsterpartist
 Gösta Andersson i Mölndal (1904–1974), pappersbruksarbetare och politiker, socialdemokrat
 Göte Andersson (1922–2014), arkitekt
 Göthe Anderson (född 1935), kommunalråd i Linköping, scoialdemokrat

H
 Hampus Andersson (född 1993), fotbollsspelare
 Hampus Andersson (handbollsspelare) (född 1993)
 Hanna Andersson (1858–1938), sångförfattare
 Hanna Andersson (programledare) (född 1979), programledare och radioproducent
 Hans Andersson, flera personer
 Hans Anderson (1934–2010), författare och konstnär
 Hans Andersson (1826–1900), lantbrukare och politiker
 Hans Andersson (arkeolog) (född 1936)
 Hans Andersson (friidrottare) (född 1945), häcklöpare
 Hans Andersson (historiker) (född 1950)
 Hans Andersson (socialdemokrat) (född 1931), politiker
 Hans Andersson (vänsterpartist) (1945–2008), politiker
 Hans Andersson i Nöbbelöv (1848–1919), politiker, högerman
 Hans Egon Andersson (1916–1998), konstnär
 Hans-Jörgen Andersson (1944–2022), jurist, domare
 Hans-Krister Andersson (född 1955), näringslivsman
Harald Andersson, flera personer
 Harald Andersson (företagsledare) (1863–1947), företagsledare inom försäkringsbranschen
 Harald Andersson (idrottare) (1907–1985), diskuskastare
 Harald Andersson (konstnär) (1912–1994), konsthantverkare
 Harald Andersson (politiker) (1888–1961), bondeförbundare
 Harald Andersson (skådespelare) (1909–1996), skådespelare, musiker och bagare
 Harald Andersson-Arbin (1867–1944), idrottsman i flera grenar
Harriet Andersson (född 1932), skådespelare
 Harry Andersson (1913–1996), fotbollsspelare
 Hasse Andersson (född 1948), countrysångare och låtskrivare, "Kvinnaböske"
 Hasse Andersson (konstnär) (1926–2003)
 Hedda Anderson (1832–1912), författare
 Hedda Andersson (1861–1950), läkare, kvinnopionjär
 Hedwig Bienkowski-Andersson (1904–1984), tysksvensk författare och poet
 Heidi Andersson (född 1981), armbrytare
 Helena Andersson (född 1969), keramiker
 Hélene Anderson (född 1951), kriminalinspektör, konstnär och föreläsare 
 Helge Andersson, flera personer
 Helge Andersson (författare), (1923–1997), lokalhistoriker och författare
 Helge Andersson (konstnär, 1908–1973), konstnär
 Helge Andersson (konstnär, 1913-1988), konstnär
 Helge Andersson (skådespelare) (1894–1949), skådespelare och pjäsförfattare
Henrik Andersson, flera personer
 Henrik Andersson (handbollsspelare) (född 1971)
 Henrik Andersson (kanotist) (aktiv 1997)
 Henrik Andersson (konstnär) (född 1973), konstnär och konstkurator
 Henrik Andersson (regissör) (född 1971), regissör och manusförfattare
 Henrik Andersson i Boda (1880–1934), lantbrukare och politiker
 Henrik "Kex" Andersson (född 1971), handbollsspelare
 Henrik O. Andersson (1939–2005), arkitekt och arkitekturhistoriker
 Henrika Andersson (född 1965), finlandssvensk skådespelare och författare
 Henry Andersson (1924–2009), fotbollsspelare
 Herman Andersson, flera personer
 Herman Andersson (fotograf) (1856–1909)
 Herman Andersson (politiker) (1869–1938), lantbrukare och politiker
 Hilda Andersson (1888–1948), missionär
 Hilding Andersson, flera personer
 Hilding Andersson (skolman) (1853–1918), skolman, översättare och författare
 Hjalmar Andersson (1889–1971), terränglöpare
 Hjalmar Andersson-Tesch (1872–1952), apotekare och industriman
 Hjördis Piuva Andersson (född 1933), tornedalsk konstnär
 Hugh Anderson (född 1936), nyzeeländsk roadracingförare
 Hugh J. Anderson (1801–1881), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Maine
 Hugo Andersson, flera personer
 Hugo Andersson (fotbollsspelare född 1998)
 Hugo Andersson (fotbollsspelare född 1999)
 Hugo Andersson (konstnär) (1918–1997), målare och tecknare
 Håkan Andersson, flera personer
 Håkan Anderson (född 1945), författare
 Håkan Andersson (ishockey) (född 1965), ishockeyspelare och talangscout
 Håkan Andersson (motocrossförare) (aktiv 1973)
 Håkan Andersson (politiker) (född 1964), socialdemokrat
 Håkan Andersson (professor) (född 1940), finländsk professor i pedagogik
 Höök Olof Andersson (1860–1936), riksspelman, kompositör och arrangör

 Håkan Bråkan

I
 Ian Anderson (född 1947) brittisk sångare, gitarrist och flöjtist
 Ifwares Daniel Andersson (1799–1870), dalmålare
 Inga Andersson (född 1935), konstnär
 Inga-Lill Andersson (född 1957), skådespelare
 Ingela Andersson (född 1991), skidskytt
 Ingemar Andersson, flera personer
 Ingemar Andersson (författare) (1923–2008)
 Ingemar Andersson (politiker) (1913–1995), journalist och politiker, socialdemokrat
 Inger Andersson (född 1940), målare och grafiker
 Inger Andersson (kemist) (född 1950), kemist och ämbetsman
 Ingrid Andersson, flera personer
 Ingrid Andersson (författare) (1918–1994)
 Ingrid Andersson (jurist) (född 1927), hovrättslagman
 Ingrid Andersson (socialdemokratisk politiker) (född 1939), sjuksköterska och politiker
Ingvar Andersson, flera personer
 Ingvar Andersson (historiker) (1899–1974)
 Ingvar Andersson (konstnär, född 1947)
 Ingvar Andersson (skådespelare) (född 1937), skådespelare, komiker och revyartist
 Isabellah Andersson (född 1980), kenyansk-svensk långdistanslöpare
 Isak Andersson (född 1996), häcklöpare
 Ivar Andersson, flera personer
 Ivar Anderson (1891–1980), politiker och tidningsman, högerman
 Ivar Andersson (författare) (1894–1953), ungdomsförfattare och dramatiker
 Ivar Andersson (konstnär, 1903–1964)
 Ivar Andersson (konstnär, född 1909)
 Ivar Andersson (läkare) (1860–1945)
 Iwar Anderson, flera personer
 Iwar Anderson (byggnadsantikvarie) (1904–1985)
 Iwar Anderson (politiker) (1883–1961), kontorist och politiker, socialdemokrat

J
 J. Tobias Anderson (född 1971), filmkonstnär
 Jacob Andersson (född 1995), ishockeyspelare
 Jakob Andersson (född 1999), fotbollsspelare
 James Anderson (1739–1808), skotsk nationalekonom, journalist och jordbrukare
 James Outram Anderson (1895–1973), australisk tennisspelare
 Jamie Anderson (1842–1905), skotsk golfspelare
 Jamie Anderson (snowboardåkare) (född 1990)
 Jan Andersson, flera personer
 Jan Andersson (centerpartist) (född 1966), politiker
 Jan Andersson (fotbollstränare) (född 1962)
 Jan Andersson (journalist) (född 1973)
 Jan Andersson (läkare) (född 1951), professor i infektionssjukdomar
 Jan Andersson (militär) (född 1955), generalmajor, militärattaché
 Jan Anderson (politiker) (1831–1883), hemmansägare och politiker
 Jan Andersson (socialdemokrat) (född 1947), politiker
 Jan Andersson i Jönvik (1819–1903), hemmansägare och politiker, lantmannapartist
 Jan-Erik Andersson (född 1954), finländsk bild- och performancekonstnär
 Jan Olov Andersson, flera personer
 Jan-Olof Andersson (född 1954), sångare, gitarrist, pedagog och kompositör
 Jan Olov Andersson (författare) (född 1957), säkerhetsexpert och författare
 Jan-Olov Andersson (recensent) (född 1955), journalist och filmrecensent
 Jan Olov Andersson (skådespelare) (född 1947), barnskådespelare
 Jan Otto Andersson (född 1943), finländsk nationalekonom och samhällsdebattör
 Jan R. Andersson (född 1970), politiker, moderat
 Janet Anderson (1949–2023), brittisk politiker, labour
 Janet Anderson (golfspelare) (född 1956), amerikansk golfspelare
 Janina Andersson (född 1971), finländsk politiker, Gröna förbundet
 Janne Andersson (född 1962), fotbollstränare, förbundskapten
 Janne Andersson (journalist) (1943–2020), journalist och mediaman
 Jasey Jay Anderson (född 1975), kanadensisk snowboardåkare
 Jean Anderson (1907–2001), brittisk skådespelare
 Jennifer Andersson, porrskådespelare 
 Jenny Andersson (född 1974), ekonomisk historiker, författare
 Jens Andersson (född 1970), rockmusiker
 Jerker Andersson, flera personer
 Jerker Andersson (designer), född 1960
 Jerker Andersson (fotograf), född 1969
 Jerry Andersson (1939–2013), konstnär
 Jesper Andersson (född 1986), basketspelare
 Jesper Andersson (regissör) (född 1968), kortfilmsregissör 
Jessica Andersson (född 1973), sångerska
 Jimmy Andersson, flera personer
 Jimmy Andersson (fotbollsspelare) (född 1976)
 Jimmy Andersson (ishockeyspelare) (född 1989)
 Jimmy Andersson (konstnär) (född 1934)
 Jhelisa Anderson, brittisk sångerska
 Joakim Andersson, flera personer
 Joachim Andersson (född 1973), boulespelare
 Joakim Andersson (ishockeyspelare) (född 1989)
 Joakim Andersson (organist) (född 1990), tonsättare och kyrkomusiker
 Joakim Andersson (simhoppare) (född 1971)
 Joel Andersson (född 1996), fotbollsspelare
Johan Andersson, flera personer
 Johan Andersson (biskop) (1820–1894), biskop i Växjö stift, översättare
 Johan Andersson (fotbollsspelare född 1983)
 Johan Andersson (fotbollsspelare född juni 1995)
 Johan Andersson (fotbollsspelare född maj 1995)
 Johan Anderson (innebandyspelare) (född 1980)
 Johan Andersson (ishockeyspelare född 1987)
 Johan Andersson (ishockeyspelare född maj 1984)
 Johan Andersson (ishockeyspelare född mars 1984)
 Johan Andersson (skådespelare) (född 1973), musiker och skådespelare
 Johan Andersson (socialdemokrat) (född 1961), politiker
 Johan Andersson (spelman) (1834–1915)
 Johan Andersson (spelutvecklare) (född 1974)
 Johan Andersson i Altofta (1850–1919), lantbrukare och politiker, liberal
 Johan Andersson i Baggböle (1849–1920), lantbrukare och politiker, liberal
 Johan Andersson i Gävle (1875–1938), linjeförman och politiker, socialdemokrat
 Johan Andersson i Raklösen (1866–1924), bonde, politiker, bondeförbundare
 Johan Andersson i Sjöberg (1840–1919), godsägare och politiker
 Johan Andersson i Stärte (1860–1917), lantbrukare och politiker, liberal
 Johan Anderson i Tenhult (1826–1902), lantbrukare och politiker
 Johan Eric Anderson (1837–1894), hemmansägare och politiker
 Johan Gunnar Andersson (1874–1960), arkeolog, geolog och paleontolog, "Kina-Gunnar"
 Johan Gustaf Axel Andersson (1859–1924), konstnär, känd som J.A.G. Acke
 Johanna Andersson, flera personer
 Johanna Andersson (präst) (född 1962), jämlikhetssamordnare
 Johannes Andersson, flera personer
 Johannes Andersson i Baltorp (1841–1915), lantbrukare och politiker
 Johannes Andersson i Grude (1823–1902), hemmansägare och politiker
 Johannes Andersson i Knarrevik (1821–1898), hemmansägare och politiker
 Johannes Andersson i Lysvik (1834–1917), folkskollärare och politiker
 Johannes Andersson i Långaryd (1834–1922), orgelbyggare
 Johannes Andersson i Mjöbäck (1780–1860), bildhuggare
 Johannes Andersson i Ryssby (1823–1897), hemmansägare och politiker
 Johannes Andersson i Stommen Trävattna (1811–1891), lantbrukare och politiker
John Andersson, flera personer
 John Andersson (boxare) (1909–1979)
 John Andersson (docent) (1938–2013), industriell ekonom
 John Anderson (filosof) (1893–1962), australisk filosof
 John Anderson (forskningsresande) (1833–1900), brittisk forskningsresande
 John Anderson (friidrottare) (1907–1948), amerikansk diskuskastare
 John Andersson (ingenjör) (1862–1939), ingenjör och mecenat
 John Andersson (konsthantverkare) (1900–1969), keramiker
 John Anderson (missionär) (1897–1972), missionär i Svenska missionsförbundet
 John Andersson (Motalakungen) (1837–1913), entreprenör
 John Andersson (serieskapare) (1960–2023), serieskapare och bildkonstnär
 John Andersson (socialdemokrat) (1894–1955), svarvare och politiker
 John Andersson (vänsterpartist) (1938–2000), skogsarbetare och politiker
 John Anderson, Jr. (1917–2014), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Kansas
 John Anderson, 1:e viscount Waverley (1882–1958), brittisk politiker
 John Anderson i Sundsvall (1902–1978), folkskollärare och politiker
 John Alvin Anderson (1869–1948), svensk-amerikansk fotograf
 John B. Anderson (född 1922), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Illinois
 John Edward Anderson (1917–2011), amerikansk fastighetsmiljardär
 John Fredrik Anderson (1848–1927), svensk-amerikansk brobyggare
 John Ulf Anderson (1934–2013), trubadur och radioproducent
 Johnny Andersson (född 1940), bildkonstnär
 Jon Anderson (född 1944) engelsk rockmusiker, sångare
Jonas Andersson, flera personer
 Jonas Andersson (1832–1903), hemmansägare och politiker
 Jonas Anderson (illustratör och författare) (född 1972)
 Jonas Andersson (ishockeyspelare) (född 1981)
 Jonas Andersson (kartläsare) (född 1977), kartläsare i rally
 Jonas Andersson (Liberalerna) (född 1965), politiker
 Jonas Andersson (racerbåtsförare) (född 1974)
 Jonas Andersson (simmare) (född 1984)
 Jonas Andersson (speedwayförare) (född 1990)
 Jonas Andersson i Harby (1763–1824)), riksdagsman i bondeståndet
 Jonas Andersson i Hedsta (1873–1931), lantbrukare och politiker, nationella partiet
 Jonas Andersson i Häckenäs (1810–1887), hemmansägare och politiker
 Jonas Andersson i Linköping (född 1989), riksdagsman, sverigedemokrat
 Jonas Andersson i Nyland (död 1817), riksdagsman i bondeståndet
 Jonas Andersson i Stråkeved (1775–1846), riksdagsman i bondeståndet
 Jonas Andersson i Trossnäs (1834–1898), godsägare och politiker
 Jonas Andersson i Ölsund (1851–1913), lantbrukare och politiker
 Jonathan Andersson, flera personer
 Jonathan Andersson (ishockeyspelare) (född 1993)
 Jonathan Andersson (skådespelare) (född 1988),
 Jones Erik Andersson (1881–1957), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Jonna Andersson (född 1993), fotbollsspelare
 Jonny Andersson (född 1986), popsångare, gitarrist och låtskrivare
 Josef Andersson (1891–1961), folkskollärare och skolledare
 Josef Andersson (ingenjör) (1900–1969)
 Joseph Anderson, flera personer
 Joseph Anderson (arkeolog) (1832–1916), skotsk arkeolog
 Joseph Anderson (politiker) (1757–1837), amerikansk politiker, senator från Tennessee
 Josh Anderson (född 1994), kanadensisk ishockeyspelare
 Joy Andersson (född 1985), skådespelare
 Judith Anderson (1897–1992), australisk-amerikansk skådespelare
 Juliet Anderson (1938–2010), amerikansk porrskådespelare, producent, lärare och författare
 Jöns Andersson, flera personer
 Jöns Andersson i Eskilstorp (1813–1865)), riksdagsman i bondeståndet
 Jöns Andersson i Fränninge (1808–1881), hemmansägare och politiker
 Jöns Andersson i Örstorp (1838–1927)
 Jörgen Andersson, flera personer
 Jörgen Andersson (moderat) (född 1966), politiker
 Jörgen Andersson (skådespelare) (född 1951), skådespelare, dramaturg och pedagog
 Jörgen Andersson (socialdemokrat) (född 1946), politiker och ämbetsman

 Jenny Küttim

K
Kaj Andersson, flera personer
 Kaj Andersson (barnskådespelare) (född på 1950-talet)
 Kaj Andersson (entreprenör) (1925–2000)
 Kaj Andersson (journalist) (1897–1991), politisk journalist
Kalle Andersson (1853–1942), konstnär och grafiker, se Karl Johan Andersson
Karin Andersson, flera personer
 Karin Andersson (journalist) (född 1945), TV-journalist
 Karin Andersson (konstnär) (1902–1965)
 Karin Andersson (politiker) (1918–2012), centerpartist
 Karin Andersson (seglare) (född 1968)
 Karin Dreijer Andersson (född 1975), artist och producent
 Karin Mamma Andersson (född 1962), konstnär
Karl Andersson, flera personer
 Karl Andersson (konstnär, 1899–1977)
 Karl Andersson (militär) (1931–2017)
 Karl Anderson (1865–1938), guldsmed
 Karl Andersson (filmfotograf) (1899–1967)
 Karl Andersson (partiledare) (1875–1968), zoolog och politiker, liberal
 Karl Andersson i Eliantorp (1869–1959), hemmansägare och politiker, centerpartist
 Karl Andersson i Rixö (1889–1973), stenhuggare och politiker, socialdemokrat
 Karl-Axel Andersson (född 1949), industridesigner
 Karl-Einar Andersson (född 1925), bildkonstnär
 Karl-Erik Andersson (1927–2005), fotbollsspelare
 Karl Fredrik Andersson (1874–1940), präst och sångförfattare
 Karl-Gustav Andersson (1921–1991), rörverksarbetare och politiker, socialdemokrat
 Karl-Göte Andersson (1904–1959), målare
 Karl Henrik Andersson (1918–1998), diplomat
 Karl Johan Andersson (1853–1942), konstnär och grafiker
 Karl Magnus Andersson (1853–1939), lantbrukare och politiker, liberal
 Katarina Andersson (född 1967), operasångerska, mezzosopran, senare Arvidson
 Katarina Andersson (triathlet) (född 1966)
 Katherine Anderson (aktiv 1960–1970), amerikansk sångerska
 Ken Anderson, flera personer
 Ken Anderson (animatör) (1909–1993), amerikansk medarbetare till Walt Disney
 Ken Anderson (filmmakare) (1917–2006), amerikansk filmproducent med kristna budskap
 Kennet Andersson (född 1967), fotbollsspelare
 Kenneth Andersson (handbollstränare) (född 1977)
 Kent Andersson (olika betydelser), flera personer
 Kent Andersson (1933–2005), skådespelare, manusförfattare och dramatiker
 Kent Andersson (arkeolog) (född 1959)
 Kent Andersson (ishockeyspelare) (född 1954)
 Kent Andersson (politiker) (född 1955), kommunalpolitiker i Malmö, socialdemokrat
 Kent Andersson (roadracingförare) (1942–2006)
 Kent-Erik Andersson (född 1951), ishockeyspelare
 Kent-Harry Andersson (född 1949), handbollstränare
 Kenth Andersson (1944–2011), friidrottare och manager, medeldistans
 Kerstin Andersson, flera personer
Kerstin Andersson (apotekare) (1927–2018), apotekschef
 Kerstin Andersson (bildkonstnär) (född 1959)
 Kerstin Andersson (centerpartist) (1924–2009), läkare och politiker
 Kerstin Andersson (konstnär) (född 1957), konsthantverkare
Kerstin Andersson (länsarbetsdirektör) (född 1945), på 1980-talet kommunalråd i Haninge kommun
 Kerstin Andersson (skådespelare) (född 1956)
 Keturah Anderson (född 1968), kanadensisk friidrottare, kortdistanslöpare
 Kevin Anderson (född 1986), sydafrikansk tennisspelare
 Kim Andersson (född 1982), handbollsspelare
 Kim Anderzon (1943–2014), skådespelare
 Kim W Andersson (född 1979), serietecknare
 Kjell Andersson, flera personer
 Kjell Andersson (dokumentärfilmare) (född 1949)
 Kjell Andersson (musiker) (född 1937), kapellmästare, arrangör och pianist
 Kjell Andersson (musikproducent) (född 1952)
 Kjell Andersson (släktforskare) (född 1950), journalist, historiker och författare
 Kjell Andersson (sportjournalist) (1949–2022), sportjournalist och chef för SVT Sport 
 Kjell Ivan Anderson (1935–2017), tecknare och illustratör
 Kjell-Åke Andersson (född 1949), filmfotograf och regissör
 Knatten Andersson (1922–1992), skådespelare
 Knut Anderson (1884–1954), skulptör
 Knut Andersson (1868–1938), donator, pianist och tonsättare
 Knut Andersson (Lillie) (död 1546), adelsman
 Krister Andersson, flera personer
 Krister Andersson (musiker) (född 1951), tenorsaxofonist och klarinettist
 Krister Andersson (teolog) (född 1948), frikyrkoledare
 Kristina Andersson, flera personer
 Kristina Andersson (alpin skidåkare) (född 1965)
 Kristina Andersson (naturläkare) (1837–1912), "Prekebogumman"
 Kristina Andersson (skidåkare) (född 1965), alpin skidåkare
Krång Anders Andersson (1726–1799), urmakare, gjorde moraklockor
Kurt Andersson, flera personer
 Kurt Andersson (arkitekt) (1924–2016), arkitekt
 Kurt Andersson (idrottare) (född 1939), fotbollsspelare
 Kurt Andersson (journalist) (1907–1966), utrikesreporter i radio

L
 L-P Anderson (född 1968), musikjournalist och skivproducent
 Lage Andersson (1920–1999), tyngdlyftare
 Laila Andersson, flera personer
 Laila Andersson (dansk skådespelare) (född 1938), dansk skådespelare
 Laila Andersson-Palme (född 1941), operasångerska, sopran
 Lars Andersson, flera personer
 Larz Anderson (1866–1937), amerikansk affärsman och diplomat
 Lars Andersson (arkeolog) (född 1961)
 Lars Andersson (fotbollsspelare) (1927–1992)
 Lars Andersson (författare) (född 1954), författare och översättare
 Lars Andersson (ishockeyspelare) (född 1954)
 Lars Andersson (kanotist) (född 1948)
 Lars Andersson (konstnär) (1910–2005), skulptör
 Lars Andersson (militär född 1923) (1923–2003), militär
 Lars Andersson (militär född 1936) (1936–2012), militär
 Lars Andersson (nydemokrat) (född 1959), jurist och politiker
 Lars Andersson (professor) (född 1947), läkare, gerontolog
 Lars Andersson i Halmstad (1815–1891), politiker
 Lars Andersson i Hedensbyn (1888–1974), hemmansägare och politiker, bondeförbundare
 Lars Anderson i Landa (1831–1913), hemmansägare och politiker
 Lars Andersson i Nora (1824–1880), grosshandlare och politiker
 Lars Andersson i Utterud (1823–1873), hemmansägare och politiker
 Lars Bjönni Andersson (1940–2011)), målare och musiker
 Lars Gabriel Andersson (1868–1951), zoolog
 Lars-Gunnar Andersson (född 1949), språkvetare
 Lars Gustaf Andersson i Torpane (1813–1872), politiker i bondeståndet
 Lars M. Andetsson (född 1961), historiker
 Lars Olof Andersson, finansman 
 Lasse Andersson, flera personer
 Lasse Anderson (låtskrivare född 1958), musikproducent och skivbolagsinnehavare
 Lasse Andersson (låtskrivare född 1963), musiker och musikproducent, "Saltarö"
 Laurie Anderson (född 1947), amerikansk experimentell musiker
 Leif Andersson, flera personer
 Leif Anderson (geokemist) (född 1951)
 Leif ”Smoke Rings” Anderson (1925–1999), radioprogramledare
 Leif Andersson (astronom) (1943–1979)
 Leif Andersson (fotbollsspelare) (1932–2020)
 Leif Andersson (fotbollstränare) (född 1952)
 Leif Andersson (friidrottare) (född 1937), mångkampare
 Leif Andersson (genetiker) (född 1954)
 Leif Andersson (ishockeyspelare) (född 1940)
 Leif Andersson (läkare) (född 1944)), finländsk läkare, professor i patologi
 Leif Andersson (skidskytt) (född 1961)
 Leif Andersson (socialdemokrat) (född 1938), fackföreningsman och politiker
Lena Andersson, flera personer
 Lena Anderson (född 1939), barnboksförfattare och illustratör
 Lena Andersson (bordtennisspelare) (född 1952)
 Lena Andersson (författare) (född 1970), författare och journalist
 Lena Andersson (keramiker) (född 1947), keramiker, glaskonstnär och formgivare
 Lena Andersson (musiker) (född 1958), kompositör, sångtextförfattare och musiker
 Lena Andersson (sångare) (född 1955)
 Lennart Andersson, flera personer
 Lennart Andersson (botaniker) (1948–2005)
 Lennart Andersson (friidrottare) (1914–1997), trestegshoppare
 Lennart Andersson (konstnär) (1915–2009)
 Lennart Andersson (kulturgeograf) (1929–2010)
 Lennart Andersson (politiker) (1927–2016), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Lennart Andersson (roddare) (1925–2004))
 Lennart Andersson (skulptör) (född 1945), skulptör och formgivare
 Lennart Anderzon (1927–1989), revyförfattare och kåsör
 Leroy Anderson (1908–1975), amerikansk kompositör
 Li Andersson (född 1987), finlandssvensk politiker
 Lias Andersson (född 1998), ishockeyspelare
 Lina Andersson, (född 1981), längdskidåkare
 Linda Andersson (född 1972), simmare
 Lindsay Anderson (1923–1994), brittisk filmregissör, skådespelare och manusförfattare
 Linus Andersson (1875–1965), lantbrukare och politiker, högerman
 Linus Andersson (fotbollsspelare) (född 1996)
 Lisbeth Sundén Andersson (född 1950), politiker, moderat
 Liselotte J. Andersson (född 1954), evangelist och författare
 Lolle Andersson (1907–1968), målare och tecknare
 Lorentz Andersson (född 1942), politiker, socialdemokrat och landshövding
 Lotten Andersson (född 1950), simmare
 Lynn Anderson (född 1947), amerikansk countrysångerska

 Linnea Järling

M
 Mackan Andersson (född 1975), kristen ståuppkomiker, författare och teolog
 Magda Andersson (född 1998), racerförare
 Magdalena Andersson (född 1967), politiker, socialdemokrat
 Magdalena Andersson (landshövding) (född 1954), ämbetsman och politiker, moderat
 Magnus Andersson, flera personer
 Magnus Andersson (bildjournalist) 
 Magnus Andersson (fotbollsspelare) (född 1981)
 Magnus Andersson (fotbollsspelare född 1958)
 Magnus Andersson (handbollstränare) (född 1966)
 Magnus Andersson (piratpartist) (född 1973), politiker
 Magnus Andersson (poet) (född 1968)
 Magnus Andersson (politiker) (född 1981), centerpartist, numera Magnus Demervall
 Magnus Andersson (programpresentatör) (född 1966)
 Magnus Andersson i Gripenberg (1822–1901), hemmansägare och politiker
 Magnus Andersson i Löfhult (1833–1909), hemmansägare och politiker
 Magnus Andersson i Stigen (1833–1906), godsägare och politiker
 Magnus F. Andersson (född 1953), tonsättare och trombonist
 Maij Andersson (aktiv 1952–1956), friidrottare, 
 Maj Andersson (1937–1995), kristen barnboksförfattare
 Maj Andersson (arkitekt) (1921–2012)
 Maja Andersson Wirde (1873–1952), textilkonstnär 
 Majvi Andersson (född 1943), politiker, socialdemokrat
 Malcolm Anderson (född 1935), australisk tennisspelare
 Malin Andersson (fotbollsspelare) (född 1973), fotbollsspelare
 Malte Andersson (född 1941), zoolog
 Margareta Andersson (född 1948), politiker, centerpartist
 Margareta Andersson (friidrottare) (aktiv 1963)
 Mari Andersson (född 1954), justitieråd
 Maria Andersson, flera personer
 Maria Andersson (företagare) (1837–1922), företagare, filantrop, mentalvårdspionjär
 Maria Andersson (musiker) (född 1981), sångerska och gitarrist
 Maria Andersson (skådespelare) (född 1960)
 Marian Anderson (1897–1993), amerikansk altsångerska
 Marianne Andersson, flera personer
 Mariann Andersson (född 1937), journalist och författare
 Marianne Andersson (centerpartist) (född 1942), politiker, centerpartist
 Marie Andersson, debattör och bloggare, piratpartist
 Marja Gräset Andersson (född 1942), finlandssvensk textilkonstnär
 Markus Andersson (född 1968), konstnär och konstpedagog
 Martin Andersson, flera personer
 Martin Andersson (finansman) (född 1966)
 Martin Andersson (fotbollsspelare född 1981)
 Martin Andersson (fotbollsspelare född 1982)
 Martin Andersson (handbollsspelare), handbollsmålvakt och idrottslärare
 Martin Andersson (konstnär) (1884–1963)
 Martin Andersson (politiker) (1886–1946), aktiv inom hyresgäströrelsen
 Martin Andersson (skådespelare) (född 1979), barnskådespelare
 Martin Andersson (ämbetsman) (född 1966), ekonom och ämbetsman
 Martin Andersson i Igelboda (1886–1977), snickare och politiker, socialdemokrat
 Marvin Anderson (född 1982), jamaicansk friidrottare, sprinter
 Mary Anderson, flera personer
 Mary Anderson (fackföreningsledare) (1872–1964). svensk-amerikansk fackföreningsledare
 Mary Anderson (filmskådespelare) (1918–2014), amerikansk skådespelare på film och TV
 Mary Anderson (skådespelare) (1859–1940), amerikansk scenskådespelare
 Mary Anderson (uppfinnare) (1866–1953), uppfann vindrutetorkaren
 Mary Andersson (1929–2020), författare
 Mathias Andersson (programledare) (född 1969)
 Mathilde Andersson (1824–1909), norsk filantrop
 Matilda Andersson (journalist) (född 1986), journalist
 Mats Andersson, flera personer
 Mats Andersson (finansman) (född 1954)
 Mats Andersson (fotograf) (född 1966)
 Mats Andersson (illustratör) (1938–1986)
 Mats Andersson (matematiker) (född 1957)
 Mats Andersson (ishockeyspelare) (1959–1989)
 Mats Andersson (meteorolog) (född 1950)
 Mats Andersson (skådespelare) (född 1953)
 Mats Andersson (trumslagare) (född 1964)
 Mats Olof Andersson (1798–1870), dalmålare
 Matt Anderson (född 1982), amerikansk ishockeyspelare
 Mattias Andersson, flera personer
 Mattias Andersson (dramatiker och regissör) (född 1969)
 Mattias Andersson (handbollsspelare) (född 1978)
 Mattias Andersson (fotbollsspelare född 1981)
 Mattias Andersson (författare och journalist) (född 1965)
 Mattias Andersson (ordförande SUK) (född 1969)
 Mathias Andersson (programledare) (född 1969)
 Mattias Andersson (racerförare) (född 1973)
 Mattias Andersson (Sveriges unga katoliker) (född 1969)
 Mauritz Andersson (1886–1971), brottare
 Mauritz Andersson (kassör) (1888–1952), verksam inom ABF
 Max Andersson, flera personer
 Max Andersson (politiker) (född 1973), miljöpartist
 Max Andersson (serieskapare) (född 1962), serieskapare och filmkonstnär
 Maxwell Anderson (1888–1959), amerikansk dramatiker
 Melissa Sue Anderson (född 1962), amerikansk skådespelare
 Melody Anderson (född 1955), kanadensisk-amerikansk skådespelare 
 Melker Andersson (född 1962), kock
 Michael Andersson, flera personer
 Michael Andersson (fotbollsspelare) (född 1959)
 Michael Andersson (handbollsspelare) (född 1992)
 Michael Andersson (kartingförare) (född 1989)
 Michael Anderson (regissör) (1920–2018), brittisk filmregissör
 Michael "Roddarn" Andersson (född 1967), cyklist
 Michael P. Anderson (1959–2003), amerikansk astronaut
 Micke "Syd" Andersson (född 1961), musiker, trumslagare
 Mikael Andersson, flera personer
 Mikael Andersson (ishockeyspelare född 1959)
 Mikael Andersson (ishockeyspelare född 1966)
 Mikael Nord Andersson (född 1959), musiker, gitarrist, låtskrivare och musikproducent
 Mike B. Anderson, amerikansk TV-regissör
 Mina Andersson (1867–1955), svensk-amerikansk skribent
 Mona Andersson (född 1936), skådespelare
 Monica Andersson (född 1948), statsvetare, politiker, ämbetsman, socialdemokrat
 Monica Andersson (designer) (1939–2016), textilformgivare
 Monica Andersson (orienterare) (född 1953)
 Morgan Andersson (1934–1977), skådespelare
 Måns Andersson (död omkring 1680), nybyggare i "Nya Sverige"
 Måns S. Andersson (född 1964), forskare, debattör och entreprenör
 Mårten Andersson (född 1974), underhållare
 Mårten Andersson (konstnär) (1934–2017)
 Märit Andersson (1940–2005), regissör, TV-producent och journalist
 Märit Andersson Naef  (1940–2005), regissör och psykoterapeut

 Magnus Demervall
 Magnus Fyrfalk
 Martin Erik Andersen

N
 Nanny Andersson (1926–2016), grafiker, tecknare och målare
 Natalie Andersson-Meijerhelm (1846–1922), ungdomsledare
 Nicke Andersson (född 1972), musiker
 Niclas Andersson (dragracingförare) (född 1972)
 Nicole Anderson (född 1990), amerikansk skådespelare
 Nikeisha Andersson (född 1992), filmregissör, producent och manusförfattare
 Nikki Anderson (född 1977), ungersk fotomodell och pornografisk skådespelare
Niklas Andersson, flera personer
 Niklas Andersson (artist) (född 1974), musikal- och melodifestivalartist
 Niclas Andersson (dragracingförare) (född 1972)
 Niklas Andersson (ishockeyspelare), flera personer
 Niklas Andersson (ishockeyspelare född 1971)
 Niklas Andersson (ishockeyspelare född 1986) 
 Nils Andersson, flera personer
 Nils Andersson (författare och artist) (född 1979) 
 Nils Andersson (1845–1898), lantbrukare och politiker
 Nils Andersson (brottsling) (avrättad 1853), dömd för mord och mordbrand
 Nils Andersson (folkmusikupptecknare) (1864–1921)
 Nils Andersson (fotbollsspelare) (1887–1947)
 Nils Andersson (ishockeyspelare) (född 1991)
 Nils Andersson (målare) (1817–1865)
 Nils Andersson (präst) (1930–2021), domprost
 Nils Andersson i Bävik (1818–1891), hemmansägare och politiker
 Nils Andersson i Pettersborg (1847–1923), lantbrukare och politiker
 Nils Andersson i Östersund (1891–1974), redaktör och politiker, socialdemokrat
 Nils "Nisse-Vitt" Andersson (1917–1971), bandyspelare
 Nils Bernhard Andersson (1858–1924), bokbindare
Nils Johan Andersson (1821–1880), botaniker
 Nils-Åke Andersson (född 1938), stående höjdhoppare
 Nisse Andersson (född 1941), fotbollstränare

 Niklas Asknergård

O
 Oksana Andersson (född 1984), fotomodell, dansare och programledare
 Ola Andersson, flera personer
 Ola Andersson (arkitekt 1859–1934)
 Ola Andersson (arkitekt, född 1961)
 Ola Andersson (fotbollsspelare) (född 1966)
 Ola Andersson (ishockeyspelare) (född 1962)
 Ola Andersson (politiker) (1837–1919)
 Olaf F. Andersson, röstskådespelare och översättare 
 Olga Andersson (1876–1943), skådespelare
 Olle Andersson, flera personer
 Olle Anderson (född 1939), inredningsarkitekt och designer
 Olle Andersson (ishockeyspelare) (1914–1990)
 Olle Andersson (musiker) (1914–2004), violinist
 Olle Andersson (skådespelare) (1937–1975)
 Olle Andersson (tennisspelare) (1895–1974)
 Olle Andersson (travtränare) (1925–2014)
 Olof Andersson, flera personer
 Olof Andersson (direktör) (1884–1958), verksam inom filmindustrin
 Olof Andersson (köpman) (1850–1930), kommunalpolitiker
 Olof Andersson (målare) (1884–1952)
 Olof Andersson (präst) (1900–1983), kontraktsprost
 Olof Andersson (spelman) (1884–1964), frisör och spelman
 Olof Andersson (Stockholms borgmästare) (död 1622)
 Olof Anderson i Hasselbol (1842–1932), lantbrukare och politiker, liberal
 Olof Andersson i Höör (1875–1938), skomakare och politiker
 Olof Andersson i Lyckorna (1839–1912), politiker
 Olof Andersson i Malmö (1887–1961), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Olof Herman Andersson (1859–1906), romanist 
 Olov Andersson (född 1942), militär
 Ored Andersson (1820–1910), folkmusiker
 Osborne Anderson (1908–1989), amerikansk ishockeyspelare
 Oskar Andersson, flera personer
 Oskar Anderson (1836–1868), konstnär
 Oskar Andersson (1893–1971), diskuskastare, bytte 1916 namn till Zallhagen
 Oscar Andersson (1873–1953), svenskamerikansk landskapsmålare
 Oskar Andersson (ingenjör) (1844–1891)
 Oskar Andersson (missionär) (1886–1979)
 Oscar Andersson (skådespelare) (1813–1866)
 Oskar Andersson (tecknare) (1877–1906), signaturen OA
 Oscar Andersson (uppfinnare) (1909–1996)
 Oscar Andersson (utförsåkare) (född 1982)
 Oscar Andersson i Långviksmon (1903–1961), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Ossian Andersson (1889–1975), konstnär
 Otto Andersson (1879–1969), finländsk musikforskare
 Otto Andersson (fotbollsspelare) (1910–1977)
 Ove Andersson, flera personer
 Ove Andersson (fotbollsspelare) (1916–1983)
 Ove Andersson (friidrottare) (född 1938), häcklöpare
 Ove Andersson (rallyförare) (1938–2008), rallyförare och motorsportledare
 Ove Andersson (tidningsman) (född 1952), journalist i arbetarrörelsens tidningar
 Ove R. Andersson (född 1946), travkusk och travtränare

P

 P.H. Andersson, musiker 
 Pamela Anderson (född 1967), kanadensisk-amerikansk fotomodell, designer och skådespelare
 Pamela Andersson (född 1965), svensk journalist
 Patrik Andersson, flera personer
 Patric Andersson (född 1979), fotbollsspelare
 Patrik Andersson (född 1971), fotbollsspelare
 Patrik Andersson (dirigent) (född 1970)
 Patrik Andersson (golfare) (född 1975)
 Patrik Andersson (travkusk) (1973–2014)
 Paul Andersson, flera personer
 Paul Anderson (fotbollsspelare) (född 1988), engelsk fotbollsspelare
 Paul Andersson (ishockeyspelare) (född 1964)
 Paul Andersson (konstnär) (1909–2005)
 Paul Andersson (poet) (1930–1976)
 Paul Andersson (politiker) (född 1969), moderat
 Paul Anderson (tyngdlyftare) (1932–1994), amerikansk tyngdlyftare
 Paul Thomas Anderson (född 1970), amerikansk filmregissör, manusförfattare och filmproducent 
 Paul W.S. Anderson (född 1965), brittisk filmregissör, manusförfattare och filmproducent
 Peggen Andersson (född 1957), racerförare
 Pelle Anderson (född 1954), journalist och företagare
 Pelle Andersson (sångare) (född 1988), författare, musiker och bokningsagent
 Per Andersson, flera personer
 Per Andersson (ekonom), professor i marknadsföring
 Per Andersson (friidrottare) (aktiv 1933), stående höjdhoppare
 Per Andersson (företagsledare) (född 1960), verksam i IT-branschen
 Per Andersson (genealog) (född 1961), skolman, släktforskare och skriftställare
 Per Andersson (skådespelare) (född 1976)
 Per Andersson i Arvika (1861–1942), industriman och politiker
 Per Andersson i Fragg (1827–1898), hemmansägare och politiker
 Per Andersson i Koldemo (1876–1944), hemmansägare och politiker, bondeförbundare
 Per Andersson i Svenstorp (1819–1892), lantbrukare och politiker
 Per A.J. Andersson (född 1963), översättare, serieexpert och journalist
 Per Erik Andersson (1836–1887), bergsbrukare och politiker
 Per-Gunnar Andersson (född 1980), rallyförare
 Per J Andersson (född 1962), författare och journalist
 Per Johan Andersson (1830–1909), fabrikör och politiker
 Per Åke Andersson (född 1935), dirigent
 Pär Andersson (konstnär) (född 1926)
 Percy Andersson (1929–2022), skulptör
 Pernilla Andersson (född 1974), låtskrivare och sångerska
 Perry Anderson (född 1938), engelsk historiker, verksam i USA
 Peter Andersson, flera personer
 Peter Andersson (basketspelare) (född 1958)
 Peter Andersson (ishockeyspelare född 1962)
 Peter Andersson (ishockeyspelare född 1965)
 Peter Andersson (ishockeyspelare född 1991)
 Peter Andersson (journalist) (1964–2021), ekonomijournalist och TV-producent
 Peter Andersson (musiker) (född 1973)
 Peter Andersson (skådespelare) (född 1953)
 Peter Andersson i Borrås (1777–1850), lantbrukare och politiker
 Peter Andersson i Högkil (1838–1894), lantbrukare och politiker
 Peter Carl Andersson (1807–1884), hemmansägare och politiker
 Petra Andersson (född 1993), fotbollsspelare
 Petter Andersson, flera personer
 Petter Andersson (fotbollsspelare) (född 1985)
 Petter Andersson på Myra (1857–1936), konstsmed
 Petter Andersson i Säby (1816–1874), hemmansägare och politiker
 Phia Andersson (född 1955), politiker, socialdemokrat
 Philip Andersson (född 1992), fotbollsspelare
 Philip W. Anderson (1923–2020), amerikansk fysiker, nobelpristagare
 Pidde Andersson (född 1968), manusförfattare och journalist
 Pierre Andersson (född 1969), ingenjör och journalist
 Pierre Andersson (friidrottare) (född 1967), trestegshoppare
 Pink Anderson (1900–1974), amerikansk bluessångare och gitarrist
 Pontus Andersson, gitarrist
 Pontus Andersson (politiker) (född 1992), sverigedemokrat
 Poul Anderson (1926–2001), amerikansk science-fictionförfattare
 Pär Andersson (konstnär) (född 1926)

R
 Ragnar Andersson (1911–1984), keramiker
 Ragnar Andersson (konstnär, 1922–2018)
 Ralph Anderson (1936–1960), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Ramon Andersson (född 1963), australisk kanotist
 Rasmus Andersson (född 1993), fotbollsspelare
 Rasmus Andersson (ishockeyspelare) (född 1996)
 Rasmus B. Anderson (1846–1936), norskamerikansk författare och publicist
 Rebecka Bebben Andersson (född 1984), konstnär
 Ray Anderson (1934–2011), amerikansk entreprenör
 Richard Anderson (född 1926), amerikansk skådespelare
 Richard Andersson (1851–1918), pianist, pedagog och tonsättare
 Richard Anderson (företagsledare) (1872–1965)
 Richard Dean Anderson (född 1950), amerikansk skådespelare
 Richard Heron Anderson (1821–1879), amerikansk militär i sydstatsarmén
 Robert Andersson, flera personer
 Robert Andersson (bowlare) (född 1981)
 Robert Andersson (dokusåpadeltagare) (född 1974)
 Robert Andersson (fotbollsspelare) (född 1971)
 Robert Anderson (författare) (1750–1830), skotsk författare och kritiker
 Robert Anderson (general) (1805–1871), amerikansk militär
 Robert Andersson (handbollstränare) (född 1969)
 Robert Andersson (simmare) (1886–1972)
 Robert Anderson (skådespelare) (1890–1963), amerikansk skådespelare
 Robert Andersson (skådespelare), svensk röstskådespelare
 Robert "Knirr" Andersson
 Robert Bernard Anderson (1910–1989), amerikansk politiker, republikan
 Robin Andersson
 Rocky Anderson (född 1951), amerikansk politiker, demokrat, verksam i Utah
 Roger Andersson (1958–2002), boxare
 Roland Andersson, flera personer
 Roland Andersson (fotbollstränare) (född 1950)
 Roland Andersson (musiker), dansbandsmusiker
 Roland Anderson (skulptör) (1935–2013)
 Roland Andersson (socialdemokrat) (född 1947), politiker i Borås och Västra Götaland
 Rolf Andersson, flera personer
 Rolf Andersson (fotbollsspelare) (1942–2023)
 Rolf Andersson (konstnär) (1933–2008)
 Rolf Andersson (konstnär, född 1931)
 Rolf Andersson (skådespelare) (född 1942), dansare och skådespelare
 Rolf Andersson (tränare) (1933–2020), ishockeytränare
 Roloff Andersson (1744–1828), författare av matematikläroböcker, präst
 Rosa Andersson (1908–1994), översköterska och politiker, socialdemokrat
 Rosarus Andersson (1854–1932), lantbrukare, politiker
 Roy Andersson (född 1943), filmare
 Roy Andersson (fotbollsspelare) (född 1949)
 Rune Andersson (född 1944), företagsledare
 Rune Andersson (roddare) (1930–2006)
 Rune Andersson (trubadur) (född 1936), trubadur och konstnär
 Rune Johan Andersson (född 1945), illustratör, tidningstecknare och barnboksförfattare
 Runo Andersson (1906–1981), konstnär, signaturen "Runo"
 Ruth Andersson (1908–2000), politiker, socialdemokrat

 Ruben Rausing

S
 Saga Andersson (född 2000), finländsk stavhoppare
 Saida Andersson (1923–1998), sierska
 Salomon Andersson (1785–1855), konstnär
 Samuel Anderson (1773–1857), kopparstickare
 Sara Andersson, flera personer
 Sara Andersson (handbollsspelare) (född 1980)
 Sascha Anderson (född 1953), tysk poet och författare
 Scotty Anderson (född 1979), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Sebastian Andersson (född 1991), fotbollsspelare
 Selma Andersson (1894–1993)m simhoppare
 Sherwood Anderson (1876–1941), amerikansk författare
 Signe Anderson (född 1941), amerikansk sångerska
 Sigurd Anderson (1904–1990), norskamerikansk politiker, republikan, guvernör i South Dakota
 Sigurd Andersson (1926–2009), längdskidåkare
 Sigvard Andersson (1912–2004), agronom och professor
 Simon Andersson (född 1991), längdskidåkare
 Siv Andersson (född 1959), molekylärbiolog
Sivert Andersson (1933–1994), fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 Sixten Andersson (1912–1967), designer, känd som Sixten Sason
 Skinnar Per Andersson (avrättad 1744), upprorsman
 Sofi Anderson (1860–1931), skolledare 
 Sofie Andersson (född 1985), fotbollsspelare
 Solveig Andersson-Carlsson (född 1947), skådespelare och författare, ståupplyriker
 Solveig Egman-Andersson (född 1942), artistisk gymnast
 Sonja Andersson (född 1932), författare
 Sonny Anderson (född 1970), brasiliansk fotbollsspelare
 Sophie Gengembre Anderson (1823–1903), brittisk målare
 Staffan Andersson, dansbandsmusiker
 Stefan Andersson, flera personer
 Stefan Anderson (1878–1966), urmakare, journalist och industriell organisatör
 Stefan Andersson (militär) (född 1961), militär
 Stefan Andersson (bandyspelare) (född 1969)
 Stefan Andersson (ishockeyspelare) (född 1982)
 Stefan Andersson (musikproducent) (född 1967)
 Stefan Andersson (sångare) (född 1967), sångare, låtskrivare och gitarrist
 Sten Andersson, flera personer
 Sten Andersson (1923–2006), politiker, utrikesminister, socialdemokrat
 Sten Andersson (borgmästare) (död 1665), bergmästare och borgmästare
 Sten Andersson (jurist) (född 1955), jurist, författare och hovrättspresident
 Sten Andersson (kemist) (1931–2022), professor i oorganisk kemi
 Sten Andersson (radioproducent) (född 1938), musikforskare och radioproducent
 Sten Andersson (sverigedemokrat) (1943–2010), politiker, tidigare moderat
 Steve Anderson (1906–1988), amerikansk friidrottare, häcklöpare
 Steven Anderson (född 1969), musiker och kompositör
 Stig Andersson, flera personer
 Stig Andersson (fysiker) (född 1941)
 Stig Andersson (kanotist) (aktiv 1950–1954)
 Stig Andersson (skidskytt) (född 1931)
 Stig Emanuel "Stickan" Andersson (1914–2000), ishockey- och bandyspelare
 Stig-Björn Andersson (1932–2013), friidrottare, medeldistanslöpare
 Stikkan Anderson (1931–1997), sångtextförfattare, musikförläggare, mecenat
 Stina Anderson (1876–1940), författare och psalmdiktare
 Sture Andersson (friidrottare) (aktiv 1930–1931), långdistanslöpare
 Sture Andersson (ishockeyspelare) (född 1949), ishockeytränare och spelare
 Sture Andersson (militärläkare) (född 1950), militärläkare
 Sune Andersson, flera personer
 Sune Andersson (fiktiv person)
 Sune Andersson (fotbollsspelare) (1921–2002), fotbollsspelare och tränare
 Susanna Andersson (född 1977), sångerska, sopran
 Sunshine Anderson (född 1974), amerikansk sångerska och låtskrivare
 Sus Andersson (född 1966), journalist och redaktör
Sven Andersson, flera personer
 Sven Andersson (dräng) (omkring 1668–1690-talet), dödsdömd
 Sven Andersson (fotbollsmålvakt) (född 1963)
 Sven Andersson (fotbollsspelare född 1907) (1907–1981)
 Sven Andersson (ingenjör) (1889–1970), elektroingenjör
 Sven Andersson (konstnär, 1838–1893)
 Sven Andersson (konstnär, född 1913)
 Sven Anderson (skulptör) (1846–1920), bildhuggare, "Sven i Rosengård"
 Sven Andersson (statsråd) (1910–1987), politiker, socialdemokrat
 Sven Andersson i Billingsfors (1917–2000), politiker, socialdemokrat
 Sven Andersson i Furtan (1913–1987), roadracingförare och bilverkstadsägare
 Sven Andersson i Plöninge (1831–1897), hemmansägare och politiker
 Sven Andersson i Sveneby (1826–1893), godsägare och politiker
 Sven "Vrålis" Andersson (1907–1981), fotbollsspelare
 Sven-Bertil Andersson (född 1951), fotbollsspelare
 Sven G. Andersson (1917–2011), frisör och politiker, folkpartist
 Sven-Ingvar Andersson (1927–2007), landskapsarkitekt
 Sven O. Andersson (1923–1988), publicist och författare, socialdemokrat
 Sven Olof Andersson (1921–2017), konsthantverkare

T
 Ted Andersson (född 1972), bandyspelare
 Terese Andersson (född 1986), fotbollsspelare
 Tereza Andersson (född 1971), regissör
 Terry Anderson (född 1955), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Teyona Anderson (född 1988), amerikansk fotomodell
 Theofil Andersson (1869–1943), ämbetsman
 Theresa Andersson (född 1971), svenskamerikansk musikartist och låtskrivare
 Therese Andersson (född 1986), fotbollsspelare
 Thérèse Andersson, sångerska och skådespelare
 Thomas Andersson, flera personer
 Thomas Andersson (fotbollsspelare) (född 1968)
 Thomas Andersson (ishockeydomare) (aktiv 2005–2010)
 Thomas Andersson (översättare) (född 1962)
 Thore Andersson-Dettner (1908–1984), ishockeyspelare
 Thorsten Andersson (född 1938), landshövding
 Thorsten Andersson (konstnär) (1910–1998)
 Thorsten Andersson (ortnamnsforskare) (1929–2018)
 Thure Andersson (brottare) (1907–1976)
Thure Andersson (1908–2002), metallarbetare och politiker, socialdemokrat
 Tiffanie Anderson (född 1988), amerikansk sångerska och dansare
 Tillie Anderson (1875–1965), amerikansk tävlingscyklist
 Tin Erik Andersson (1803–1849), bildsnidare
 Tintin Anderzon (född 1964), skådespelare
 Tobias Andersson, flera personer
 Tobias Andersson (politiker) (född 1996)
 Tobias Andersson (simmare) (född 1985)
 J. Tobias Anderson (född 1971), filmkonstnär
 Tobias Noborn (född Andersson 1973), orienterare
 Tomas Andersson Wij (född 1972), sångare, låtskrivare och journalist
 Tommy Andersson, flera personer
 Tommy Andersson (fotbollsspelare) (född 1950)
 Tommy Andersson (ishockeyspelare) (född 1949)
 Tommy Andersson (låtskrivare) (född 1951), musiker och låtskrivare
 Tommy Andersson (skådespelare) (1962–2013)
 Tor Ivar Andersson (1921–1993), målare och tecknare
 Torbjörn Andersson (1942–2015), pressfotograf
 Torbjörn Andersson (ishockeyspelare) (född 1957)
 Torsten Andersson, flera personer
 Torsten Andersson (1917–1968), konstnär
 Torsten Andersson (1926–2009), konstnär
 Torsten Andersson (politiker) (1909–1978), chefredaktör, landshövding, centerpartist
 Torvald Andersson (1914–1982), flygare
 Tracey Andersson (född 1984), släggkastare

U
Ulf Andersson, flera personer
 Ulf Andersson (boxare) (född 1938)
 Ulf Andersson (musiker) (1940–2023), jazzmusiker och kapellmästare
 Ulf Andersson (schackspelare) (född 1951)
 Ulf Andersson (sångare) (född 1948), rock- och countrysångare
 Ulla Andersson, flera personer
 Ulla Andersson (modell) (född 1946), fotomodell, känd under namnet Ulla Jones 
 Ulla Andersson (musiker) (född 1928), sångerska
 Ulla Andersson (politiker) (född 1963), vänsterpartist
 Ulla Andersson (styrelseledamot) (1941–2019), lantbrukare
 Ulla-Maria Andersson (1956–2023), författare
 Ulric Andersson (född 1963), kyrkomusiker, pedagog och operasångare, tenor
 Ulrika Andersson (Big Brother), dokusåpavinnare
 Urban Andersson (1938–2019), poet, kritiker och översättare

V
 Valentin Andersson (1922–2011), ingenjör, konstnär och fotograf
 Verner Andersson (1887–1970), politiker, bondeförbundare
 Victor Emanuel Anderson (1902–1962), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Nebraska
 Viktor Andersson, flera personer
 Viktor Andersson (innebandyspelare) (född 1982)
 Viktor Andersson (modellbyggare) (1909–1991), åländsk styrman och skeppsmodellsbyggare
 Wiktor ”Kulörten” Andersson (1887–1966), skådespelare
 Viktoria Andersson (född 1971), kristen sångare
 Vilhelm Andersson (1891–1933), simmare och vattenpolospelare
 Vilhelm Andersson (arkitekt) (1891–1950)
Vittus Andersson (död 1688), bonde
 Viv Anderson (född 1956), engelsk fotbollsspelare och tränare
 Volger Andersson (1896–1969), längdskidåkare

W
 Walter Anderson, flera personer
 Walter Anderson (konstnär) (1822–1903), brittisk konstnär
 Walter Anderson (fotbollsspelare) (1879–1904), engelsk fotbollsspelare
 Walter Anderson (folklorist) (1885–1962), balttysk sagoforskare och folklorist
 Vendela Andersson-Sörensen (1860–1926), operasångerska
 Wendell Anderson (född 1933), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Minnesota
 Wes Anderson (född 1969), amerikansk filmregissör och manusförfattare
 Widar Andersson (född 1955), politiker, socialdemokrat
 Wiktor ”Kulörten” Andersson (1887–1966), skådespelare
 Wilhelm Andersson (1849–1914), arrendator och politiker
 Wilhelm Andersson i Resebo (1865–1961), lantbrukare och politiker
 William Anderson (1879–1939), konst- och kulturhistoriker
 William Y. Anderson (1921–2011), svenskamerikansk stridspilot
 Willie Anderson (1878–1910), skotskamerikansk golfspelare
 Willie Anderson (basketspelare) (född 1967), amerikansk basketspelare

Y
 Ylva M. Andersson (född 1965), journalist
 Yngve Andersson (1903–1988), skulptör och ciselör
 Yngve Andersson (född 1942), idrottsledare
 Yngve Andersson (konstnär) (1921–1994)
 Yvonne Andersson (född 1951), politiker, kristdemokrat

Z
 Zandra Andersson (född 1988), skådespelare
 Zeid Andersson (född 1956), sångare och komiker

Å
 Åbjörn Anderson (1846–1922), industriidkare
 Åke Andersson, flera personer
 Åke Andersson (fotbollsspelare) (1917–1983)
 Åke Andersson (friidrottare) (1925–2005), långdistanslöpare
 Åke Andersson (ishockeyspelare) (1918–1982), ishockey-, fotbolls- och bandyspelare
 Åke Andersson (konstnär) (född 1943), bildkonstnär
 Åke Andersson (rallyförare) (1940–2018)
 Åke Andersson (speedwayförare) (född 1936)
 Åke Andersson (säkerhetsprofil) (född 1943)
 Åke Andersson i Mellanköpinge (1817–1883), lantbrukare och politiker
 Åke E. Andersson (1936–2021), nationalekonom och framtidsforskare

Ö
 Örjan Andersson, flera personer
 Örjan Andersson (gångare) (född 1943), svensk gångare
 Örjan Andersson (domkyrkoorganist) (1947–2001), svensk domkyrkoorganist och kyrkomötesledamot
 Örjan Andersson (född 1964), dansare och koreograf

Se även 
 Andersson Nunatak – nunatak i Västantarktis
 Andersson (ätt) – en svensk ätt (#738)
 Anderson

Källor 

Sonnamn
Svenska efternamn

en:Anderson (surname)